El Mochito steht für:
 El Mochito (Las Vegas), einen Weiler im Municipio Las Vegas des honduranischen Departamentos Santa Bárbara
 El Mochito (Mine), eine Zink- und Silbermine an diesem Ort